А́лекс Ми́ллер:

 Миллер, Алекс (род. 1949) — шотландский футболист и тренер.
 Миллер, Алекс (род. 1977) — израильский политик.